

Geografia

Perù 
 Callao, città del Perù; questa dà il nome anche a:
 il distretto di Callao
 la provincia costituzionale di Callao
 la regione di Callao

Stati Uniti d'America 
 Callao, città del Missouri
 Callao, città dello Utah
 Callao, città della Virginia

Trasporti 
 Callao, stazione della linea B della metropolitana di Buenos Aires
 Callao, stazione della linea D della metropolitana di Buenos Aires
 Callao, stazione della metropolitana di Madrid